FEPASA ist die Abkürzung folgender Eisenbahngesellschaften
 Ferrocarril del Pacífico in Chile
 Ferrocarril del Paraguay in Paraguay
 Ferrovia Paulista SA in Brasilien

FEPASA